Pye steht für:
 Pye, Stadtteil von Osnabrück
 Pye (Dialekt), Varietät des Dialektkontinuums Krumen (Dialektkontinuum), Sprache der Krumen (Volk), einer Untergruppe der Grebo (Volk) in Liberia und Elfenbeinküste
 Pye Ltd, britisches Unternehmen
 Pye Records, britisches Musiklabel 
 Mount Pye, Berg in Neuseeland 

Pye ist der Name von:
 Pye Hastings (* 1947), schottischer Musiker
 Henry James Pye (1745–1813), britischer Dichter
 Jesse Pye (1919–1984), englischer Fußballspieler
 Lucian W. Pye (1921–2008), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Sinologe
 Merrill Pye (1902–1975), US-amerikanischer Szenenbildner
 Michelle Pye (* 1978), kanadische Fußballschiedsrichterin
 Scott Pye (* 1990), australischer Rennfahrer
 William George Pye (1869–1949), britischer Unternehmer und Firmengründer

pye steht für:
 Pye (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektkontinuums Krumen (Dialektkontinuum), Sprache der Krumen (Volk), einer Untergruppe der Grebo (Volk) in Liberia und Elfenbeinküste

PYE steht für:
 Tongareva Airport (IATA-Code), Flughafen auf Penrhyn, Nordgruppe der Cook Islands

Siehe auch:
 Pie
 Py

Abkürzung